Beryl – nome proprio di persona inglese maschile e femminile
 Beryl – brano musicale del chitarrista e cantautore britannico Mark Knopfler, pubblicato come singolo nel 2015
 Beryl – compositing window manager per X Window System
 1729 Beryl – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1963